Стрижевский — фамилия.

Известные носители 
 Стрижевский, Анатолий Яковлевич (1908—1949) — советский архитектор.
 
 Стрижевский, Михаил Васильевич (1854—1913) — государственный деятель Российской империи.